Вратило може бити:

 Вратило - машински елемент за пренос снаге и обртног момента или
 Вратило - гимнастичка справа.